О́льга Фёдорова:
 Фёдорова, Ольга Васильевна (род. 1978) — российская баскетболистка.
 Фёдорова, Ольга Олеговна (в замужестве: Стульнева; род. 1983) — российская легкоатлетка и бобслеистка.